«La novicia rebelde» puede referirse a:

 La novicia rebelde (1965), musical creado por Richard Rodgers y Oscar Hammerstein II - título original: The Sound of Music:
 La novicia rebelde (1965), película dirigida por Robert Wise - título original: The Sound of Music.
 La novicia rebelde (1991), anime.
 La novicia rebelde (1971), película dirigida por Luis Lucía Mingarro.